Abaunza ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Abaunza (* 1986), nicaraguanischer Leichtathlet
 Carlos Alberto Abaunza (* 1959), nicaraguanischer Leichtathlet
 Héctor Abaunza (* 1938), mexikanischer Fechter
 Justo Abaunza y Muñoz de Avilés (1777–1873), nicaraguanischer Staatspräsident 1851
 Pedro Abaunza (1599–1649), spanischer Gelehrter